Siegburg ist der Name von:
 Siegburg, einer Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Siegesburg, einer  abgegangene Höhenburg in Bad Segeberg Schleswig-Holstein
 Siegburg (Film), einem kanadischen Film von 2009
 Ruine Siegburg, ein Burgrest im Landkreis Tübingen